

Persone 
 Zygmunt William Birnbaum (1903-2000) –  matematico e statistico polacco naturalizzato statunitense
 Allan Birnbaum (1923-1976) – statistico statunitense
 Dara Birnbaum (1946) – artista statunitense
 Roger Birnbaum (1950 circa) – produttore cinematografico statunitense
 Steve Birnbaum (1991) – calciatore statunitense

Geografia

Austria 
 Birnbaum – ex comune ora frazione di Lesachtal, comune nel distretto di Hermagor (Carinzia)

Germania 
 Birnbaum – frazione di Gummersbach, città nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Birnbaum – frazione di Steinwiesen, comune nel distretto dell'Alta Franconia (Baviera)

Polonia 
 Birnbaum – antico nome tedesco di Międzychód, città nel distretto di Międzychód (Grande Polonia)
 Circondario di Birnbaum – antico circondario tedesco con capoluogo Birnbaum (Posnania)

Repubblica Ceca 
 Birnbaum – antico nome tedesco di Hrušky, comune nel distretto di Břeclav (Moravia Meridionale)
 Birnbaum – antico nome tedesco di Hrušky, comune nel distretto di Vyškov (Moravia Meridionale)

Altri progetti